Gary Locke (politicus), een politicus
 Gary Locke (voetballer), voetballer en trainer